Silver Dagger est une chanson folk américaine.
 Silver Dagger est un personnage de comics.